

Geografia 
 Spagna
 Villalpando – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Alberto Villalpando – compositore boliviano
 Cristóbal de Villalpando – pittore neobarocco messicano
 Dieter Villalpando – calciatore messicano, centrocampista
 Jorge Villalpando – calciatore messicano, portiere